Tiberianus ist ein antiker römischer Personenname. Bekannte Namensträger sind:

 Tiberianus (Dichter), ein römischer Dichter des 4. Jahrhunderts
 Gaius Annius Tiberianus, praefectus praetorio per Gallias (336–337)
 Gaius Iunius Tiberianus, römischer Senator, Konsul im Jahr 291
 Iunius Tiberianus, römischer Senator, Stadtpräfekt (303–304)
 Tiberianus (Statthalter), römischer Statthalter von Judaea (um 114 n. Chr.)